À l'est de Shanghaï peut désigner :
 À l'est de Shanghaï (Rich and Strange), un film britannique d'Alfred Hitchcock, sorti en 1931 ;
 À l'est de Shanghaï (West of Shanghaï), un film américain de John Farrow, sorti en 1937 ;
 À l'est de Shanghaï (Wings Over Honolulu), un film américain de H. C. Potter, sorti en 1937.